(1912-2007), athlète italienne ;
 Jean-Marc Vivenza (1957), philosophe, essayiste et musicologue français.